Глухота
Глухота (фільм)
Глухота (фонація)